Pers (machine)
 Strijken, waarbij een natte doek wordt gebruikt tussen de strijkbout en het textiel.
 De laatste fase van een bevalling, zie perswee